Milan Jovanović (1863–1944) est un photographe serbe ;
 Milan Jovanović (1970-) est un  serbe ;
 Milan Jovanović (1971-) est un dessinateur serbe de bande dessinée
 Milan Jovanović (1981-) est un footballeur serbe
 Milan Jovanović (1983-) est un footballeur serbe ;
 Milan Jovanović (1983-) est un footballeur monténégrin ;
 Milan Jovanović (1998-) est un handballeur serbe.